Di Giovanni peut désigner:

 (17435) di Giovanni, astéroïde de la ceinture principale aréocroiseu ;
 Enrico Di Giovanni, acteur français ;
 Severino Di Giovanni, journaliste, anarchiste et antifasciste argentin ;

Homonymie de patronyme italien